Уго Орасио Лондеро (, ) — аргентинский футболист, игравший в течение почти всей своей карьеры в Колумбии.

Занимает второе место по общему числу голов в чемпионате Колумбии — 205 голов.

Принял колумбийское гражданство и сыграл 3 матча за сборную Колумбии.

Достижения 
 Двукратный чемпион Колумбии
 Трёхкратный лучший бомбардир чемпионата Колумбии (1969 — 24 голов, 1971 — 30 голов, 1972 — 27 голов)

Ссылки 
 Статистика голов в чемпионате Колумбии

Футболисты Аргентины
Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Америка» Кали
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Индепендьенте Медельин»
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата